

Geografia
 Almirante – comune di Panama nel distretto di Changuinola (provincia di Bocas del Toro)

Nautica 
 Almirante, antica forma per ammiraglio, dall'arabo al-amīr (: «comandante»), attraverso lo spagnolo «almirante» (lat.: amiratus).

Persone 
 Assunta Almirante, (vero nome Raffaella Stramandinoli), vedova di Giorgio Almirante
 Ernesto Almirante (1877-1964), attore e comico italiano
 Giacomo Almirante (1875-1944), attore italiano
 Giorgio Almirante (1914-1988), politico, storico segretario del Movimento Sociale Italiano
 Italia Almirante (1890-1941), attrice italiana
 Luigi Almirante (1884-1963), attore partenopeo del teatro pirandelliano
 Mario Almirante (1890-1964), regista e attore italiano
 Nunzio Almirante (Collesano 1837 – L'Aquila 1906), attore italiano
 Pasquale Almirante (Capua 1799 – Sant'Angelo 1863), attore e comico italiano

Pagine correlate
 Amirante